Билярская волость:
 Билярская волость (Вятская губерния) — административно-территориальная единица в составе Вятской губернии.
 Билярская волость (Казанская губерния) — административно-территориальная единица в составе Казанской губернии.